Mike Walker (voetballer) (°1945), een Britse voetballer 
 Mike Walker (roeier) (°1962), een Nieuw-Zeelandse roeier
 Mike Walker (jazzgitarist) (°1962), een Britse jazzgitarist
 Mike Walker (tennisser) (°1966), een Britse tennisser 
 Mike Walker (zanger), een Amerikaanse country-zanger